Тягун — значения:

 Тягун — см. отбойное течение.
 Тягун — колебательные движения воды в портах, бухтах и гаванях, вызывающие циклические перемещения стоящих у причалов судов.
 Тягун — станция в Заринском районе Алтайского края России (до 2000 года имел статус посёлка городского типа).
 Тягун — село в Кытмановском районе Алтайского края России.
 Тягун — село в Ильинецком районе Винницкой области Украины.
 Тягун — железнодорожная станция на линии Барнаул — Артышта-2.

См. также 

 Тягун-Таловский